Алексей Алексеевич Большаков (22 марта 1922, Петроград, РСФСР — 14 мая 2014, Великие Луки, Псковская область, Российская Федерация) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.

Биография 

Окончил среднюю художественную школу при Академии художеств, поступил в академию. Из неё ушел на фронты Великой Отечественной воины. Пройдя ускоренное обучение в пехотном училище в офицерском звании был направлен в действующую армию, в район Велижа, на Смоленщину. Командовал взводом, служил и в штабе батальона. В составе 332-й стрелковой дивизии 4-й Ударной армии Большаков освобождал и южные районы Псковской области. Закончил войну под Кенигсбергом. В послевоенное время несколько лет работал на разных предприятиях и учреждениях в Литовской ССР, в том числе художником-декоратором театра оперы и балета Литовской ССР.

В 1952 г. переезжает в Великие Луки, где поступает на работу в только что открывшиеся художественные мастерские. Здесь им были написаны картины: «Лес» (1955 г.), «На рыбалке!» (1959 г.), «Плотина в опасности», серия картин «Старая Ладога», «Подрыв Савкинского моста» (1958 г.), «Разгром немцев под Ушицами». За написанную на основе реальных событий картину «Забытый» едва не был привлечен к уголовной ответственности по 58-й статье УК РСФСР.

Активно участвовал в творческом оформлении ряда знаковых мест Великих Лук: городского братского воинского кладбища, в подготовке празднования 800-летия первого упоминания Великих Лук в отечественных летописях (историческая картина «Городище»), в панорамном оформлении экспозиции музея.

Награды и звания 

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Заслуженный художник Российской Федерации (1998).

Источники 

 http://pln-pskov.ru/society/169423.html
 http://luki.ru/persons/138320.html